Бюзансе́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3606. Всего в кантон Бюзансе входят 11 коммун, из них главной коммуной является Бюзансе.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 12 042 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Бюзансе
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр